Turnu Roșu steht für: 

 Turnu Roșu (Sibiu) (früher auch Porcești), Gemeinde im Kreis Sibiu, Rumänien
 Pasul Turnu Roșu, einen Talpass in den Südkarpaten, siehe Roter-Turm-Pass